En politique, le ballottage ou ballotage est une situation dans laquelle aucun des candidats n'a réuni la majorité requise au premier tour ;
 en sport, le ballottage ou ballotage (waivers en anglais) est une procédure permettant à une équipe d'acquérir les services d'un joueur déjà sous contrat mais retiré de l'alignement régulier d'une autre formation, qui renonce ainsi à ses droits sur ce joueur.